

Allemagne
 Neuenhof (Windeck)

Suisse
 Neuenhof (Argovie)